

Geografia
Inglis – comune degli Stati Uniti in Florida
Inglis – isola dell'Australia

Persone
Bill Inglis – allenatore di hockey su ghiaccio e hockeista su ghiaccio canadese
Bob Inglis – politico e avvocato statunitense
Damien Inglis – cestista francese
Elsie Inglis – medico scozzese
Henry David Inglis – scrittore scozzese
John Inglis – calciatore scozzese
Mark Inglis – alpinista neozelandese
Stephanie Inglis – judoka scozzese